Geraniaceae (Juss., 1789) è una famiglia di piante appartenente all'ordine Geraniales, a portamento in genere erbaceo o arbustivo, a ciclo vitale annuo o perenne.Tra le specie più note qui incluse vi sono i gerani selvatici (genere Geranium) e quelli coltivati (cioè il genere africano Pelargonium).È una famiglia a distribuzione cosmopolita.

Etimologia 
La famiglia, come da regole di nomenclatura internazionale, prende il nome dal genere più importante (Geranium), dal greco géranos = gru, per la forma dei frutti.

Descrizione 
Le specie hanno fusti nodosi e foglie di forma variabile, per lo più palmato-composte, di norma stipolate, a disposizione alterna od opposta. Hanno fiori a simmetria per lo più raggiata (Pelargonium mostra un debole zigomorfismo), solitari o in infiorescenze, con 5 sepali, 5 petali, 10 stami.

Caratteristica della famiglia è il tipico frutto allungato (uno schizocarpo con cinque singoli loculi, detti pericarpi, contenenti ognuno un seme) che ricorda la testa di un uccello.

Tassonomia

Famiglie 
All'interno della famiglia Geraniaceae sono inclusi i seguenti 8 generi:

 California Aldasoro & al.
 Erodium L'Hér. ex Aiton
 Geranium Tourn. ex L.
 Hypseocharis J.Rémy
 Monsonia L.
 Pelargonium L'Hér. ex Aiton
 Rhynchotheca Ruiz & Pav.
 Sarcocaulon (DC.) Sweet

Filogenesi 
La filogenesi della famiglia Geraniaceae si presenta come segue:

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 Geraniaceae  in L. Watson and M.J. Dallwitz (1992 onwards). The families of flowering plants: descriptions, illustrations, identification, and information retrieval.